Kaveh oder Kaweh steht für:

 Kaveh Ahangar, Held aus der iranischen Mythologie
 Kaveh Mehrabi, ein professioneller iranischer Badmintonspieler und Teilnehmer bei den Olympischen Sommerspielen 2008
 Kaveh (Zeitschrift), eine nach Kaveh Ahangar benannte, von 1916 bis 1921 in Berlin erschienene Exilzeitschrift

Kaveh ist der Familienname folgender Personen:
 Sara-Joleen Kaveh-Moghaddam (* 1987), deutsche Schauspielerin